"Rezzo" pode ser:
 Rezzo, comuna italiana da Ligúria
 Daewoo Rezzo
 Val Rezzo, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos